У статті описано деталі загибелі бійців 92-ї окремої механізованої бригади.

Примітки 

92
92-га окрема механізована бригада